Kanzelbach ist ein Gewässername:

 Kanzelbach, am Mittellauf auch Kandelbach, am Unterlauf Losgraben, rechter Zufluss des Neckars aus dem Odenwald in Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg 
 Kanzelbach (Bibert), rechter Zufluss der Bibert bei Ebersdorf (Markt Dietenhofen), Landkreis Ansbach, Bayern